

Тирговиште () — село в Видинській області. Входить до складу общини Чупрене.
 Тирговиште () — місто в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.
 Тирговиште () — община в Тирговиштській області.

Див. також 
 Тирговіште — місто в Румунії
 Торговище (значення)
 Трговиште
 Трговище